Retiro espiritual
 El Retiro — cidade da Colômbia, no departamento de Antioquia
 Retiro (distrito) — distrito da cidade espanhola de Madrid
 Estação Retiro (Metro de Madrid) — estação do metrô de Madrid
 Retiro (Chile) — comuna da província de Linares, no Chile
 Retiro (Petrópolis) — bairro do município de Petrópolis (RJ)
 Retiro (Volta Redonda) — bairro do município de Volta Redonda (RJ)
 Estação Retiro — estação ferroviária da cidade de Buenos Aires
 Retiro (Buenos Aires) — bairro de Buenos Aires
 Retiro  —  antigo nome do município de Pedro Régis, na Paraíba
 Retiro (Salvador) — bairro de Salvador

Desambiguação
Desambiguações de topônimos